Новомихайловка — название населенных пунктов:

Азербайджан 
 Новомихайловка — прежнее название села Захметабад Билясуварского района.

Белоруссия 
 Новомихайловка — посёлок в Ветковского района Гомельской области.

Грузия 
 Новомихайловка — прежнее название села Нинигори в Лагодехском муниципалитете края Кахетия.

Казахстан 
 Новомихайловка — село в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области.
 Новомихайловка — село в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.
 Новомихайловка — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 2000-е годы.
 Новомихайловка — прежнее (до 2007 года) название села Байнассай Мартукского района Актюбинской области.

Киргизия 
 Новомихайловка — село в Кеминском районе Чуйской области.

Россия 
 Новомихайловка — посёлок в составе города Барнаул Алтайского края.
 Новомихайловка — село в Локтевском районе Алтайского края.
 Новомихайловка — исчезнувшее село в Угловском районе Алтайского края.
 Новомихайловка — село в Октябрьском районе Амурской области.
 Новомихайловка — деревня в Дуванском районе Башкортостана.
 Новомихайловка — деревня в Куюргазинском районе Башкортостана.
 Новомихайловка — деревня в Миякинском районе Башкортостана.
 Новомихайловка — деревня в Фёдоровском районе Башкортостана.
 Новомихайловка — деревня в Чишминском районе Башкортостана.
 Новомихайловка — деревня в Манском районе Красноярского края.
 Новомихайловка — деревня в Партизанском районе Красноярского края.
 Новомихайловка — деревня в Пировском районе Красноярского края.
 Новомихайловка — деревня в Уярском районе Красноярского края.
 Новомихайловка — исчезнувшее село в Джанкойском районе Крыма.
 Новомихайловка — село, включённое в состав села Солонцовое в Джанкойском районе Крыма.
 Новомихайловка — исчезнувшее село в Кировском районе Крыма.
 Новомихайловка — исчезнувшее село в Сакском районе Крыма.
 Новомихайловка — деревня в Петуховском районе Курганской области, упразднена в 1973 г.
 Новомихайловка — деревня в Можайском районе Московской области.
 Новомихайловка — село в Лукояновском районе Нижегородской области.
 Новомихайловка — село в Починковском районе Нижегородской области.
 Новомихайловка — деревня в Здвинском районе Новосибирской области.
 Новомихайловка — село в Коченёвском районе Новосибирской области.
 Новомихайловка — село в Татарском районе Новосибирской области.
 Новомихайловка — село в Александровском районе Оренбургской области.
 Новомихайловка — село в Переволоцком районе Оренбургской области.
 Новомихайловка — село в Саракташском районе Оренбургской области.
 Новомихайловка — село в Корсаковском районе Орловской области.
 Новомихайловка — село в Чугуевском районе Приморского края.
 Новомихайловка — село в Безенчукском районе Самарской области.
 Новомихайловка — село в Самойловском районе Саратовской области.
 Новомихайловка — деревня в Томском районе Томской области.
 Новомихайловка — деревня в Алтайском районе Хакасии.
Ново-Михайловка — до 1926 года название села Широкий Лог в Серышевском районе Амурской области.

Турция 
 Ново-Михайловка — прежнее название села  района Карс ила Карс.

Украина 
Днепропетровская область
 Новомихайловка — село в Софиевском районе.
 Новомихайловка — село в Томаковском районе.

Донецкая область
 Новомихайловка — село в Лиманском районе.
 Новомихайловка — село в Марьинском районе.
 Новомихайловка — село в Старобешевском районе.

Запорожская область
 Новомихайловка — село в Ореховском районе.
 Новомихайловка — село в Черниговском районе.

Кировоградская область
 Новомихайловка — село в Добровеличковском районе.
 Новомихайловка — село в Долинском районе.
 Новомихайловка — село в Маловисковском районе.

Николаевская область
 Новомихайловка — село в Арбузинском районе.
 Новомихайловка — село в Николаевском районе.
 Новомихайловка — село в Новобугском районе.

Одесская область
 Новомихайловка — село в Окнянском районе.
 Новомихайловка — село в Татарбунарском районе.

Сумская область
 Новомихайловка — село в Сумском районе.

Харьковская область
 Новомихайловка — село в Красноградском районе.
 Новомихайловка — село в Сахновщинском районе.

Херсонская область
 Новомихайловка — село в Новотроицком районе.

См. также 
 Михайловка
 Новая Михайловка
 Новомихайловский (значения)
 Новомихайловское